In algemene zin uitleg en instructies geven over een bepaald onderwerp.

 Handleiding, een schriftelijke instructie van een product
 Tutorial (computerspelterm), het uitleggen en aanleren van een computerspel
 Tutorial (onderwijs), lesgeefmethode voor niet-gegradueerden
 Tutorial (instructiefilm), een (korte) online instructiefilm